Guardians of the Galaxy může být:

 tým 
 Strážci galaxie (v originále Guardians of the Galaxy) – komiksová série vydavatelství Marvel Comics
 Strážci galaxie (Marvel Cinematic Universe) – tým z Marvel Cinematic Universe, založený na stejnojmenném komiksovém týmu

 film a seriál 
 Strážci Galaxie (v originále Guardians of the Galaxy) – americký film z roku 2014 režiséra Jamese Gunna, natočený na motivy komiksu
 Strážci Galaxie Vol. 2 (v originále Guardians of the Galaxy Vol. 2) – pokračování filmu z roku 2017
 Strážci Galaxie: Volume 3 – třetí pokračování z roku 2023
 Strážci Galaxie: Vánoční speciál – speciál na motivy filmové série Strážci galaxie
 Guardians of the Galaxy – americký animovaný seriál na motivy komiksu, vysílaný od roku 2015